Benemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Gotthelf Benemann († 1802), kursächsischer Amtmann in Düben
 Christian Johann Gotthelf Benemann († 1818), kursächsischer Amtmann
 Johann Gottfried Benemann († 1761), kursächsischer Hofbeamter und Rittergutsbesitzer
 Maria Benemann (1887–1980), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bennemann
 Bienemann